Фавар — французская фамилия. Известные носители:

 Фавар, Антуан Пьер Шарль (1780—1867) — французский писатель.
 Фавар-де-Ланглад, Гильом (1762—1831) — французский юрист.
 Фавар, Дениз (род. 1923) — французская фигуристка выступающая в парном катание с супругом Ж. Фаваром.
 Фавар, Жак (1920—1980) — французский фигурист-одиночник, выступающий и в парном катание с супругой Д. Фавар; впоследствии спортивный функционер, президент ИСУ (1969—1980).
 Фавар, Жан (1902—1965) — французский математик.
 Фавар, Мари Жюстин (1727—1772) — французская актриса, жена Шарля Симона Фавара.
 Фавар, Робер (1911—2003) — французский актёр.
 Фавар, Шарль Симон (1710—1792) — автор многих комических опер и театральных пьес.

Топонимы 
 Фавар — коммуна во Франции, в департаменте Коррез

См. также 
 Мадам Фавар
 Фавара
 Фаваро, Антонио